Красный Бор — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав Искровской волости.

История 
В 1938 г. постановлением президиума ВЦИК селение Погиблово переименовано в Бор. Точная дата присвоения современного названия не установлена, на картах до 1990-х годов выпуска деревня подписана как Бор-Погиблово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дновского района